Álvaro Rafael González Luengo – calciatore uruguaiano
 Beatriz Luengo – attrice, cantante e ballerina spagnola
 María Teresa Luengo – compositrice argentina
 Josefa Martín Luengo – docente spagnola
 Sharon Luengo – modella venezuelana, Miss Venezuela 1990
 Víctor Luengo – ex cestista spagnolo